Lupo Alberto Collection è una collezione di tutte le tavole di Lupo Alberto del fumettista italiano Silver.

L'opera è composta da 25 volumi e contiene le tavole dalla 1 alla 1520.

Caratteristiche

Ogni volume della collezione presenta una copertina lucida ognuna con un disegno diverso; sul dorso è disegnata la faccia di Lupo Alberto. 

Dal primo al quattordicesimo libro sono presenti delle schede sui vari personaggi di Lupo Alberto e dal quindicesimo fino all'ultimo ci sono delle curiosità riguardo al fumetto in generale.

Personaggi

Piano dell'opera

Voci correlate

 Lupo Alberto

Collegamenti esterni